Иркаев — фамилия; имеет женскую форму Иркаева.

Известные носители:
 Иркаев, Мулло Иркаевич (1910—????) — советский учёный-педагог, член-корреспондент АПН СССР (1967).
 Иркаев, Николай Лазаревич (псевдоним эрз. Никул Эркай) (1906—1978) — мордовский советский поэт, прозаик, драматург, переводчик.